Malmesbury – paese del Wiltshire (Regno Unito)
Malmesbury – città della Municipalità locale di Swartland (Sudafrica)